Daisuke (だいすけ, ダイスケ) es un nombre japonés masculino.

Artistas de manga 
Daisuke Higuchi (樋口 大輔), artista de manga japonesa

Deportistas 
Daisuke Matsuzaka (松坂 大輔), jugador de béisbol japonés
Daisuke Ohata, (大畑大介), jugador de rugby japonés
, jugador de baloncesto japonés
Daisuke Miyazaki, jugador de balonmano japonés

Futbolistas 
 Daisuke Fujii, futbolista japonés
Daisuke Hoshi, futbolista japonés
Daisuke Ichikawa (市川 大祐), futbolista japonés
Daisuke Ishihara, futbolista japonés
, futbolista japonés
, futbolista japonés
, futbolista japonés
Daisuke Kimori, futbolista japonés 
Daisuke Matsui (松井 大輔), futbolista japonés
Daisuke Matsushita, futbolista japonés 
, futbolista japonés
Daisuke Nasu (那須 大亮), futbolista japonés
Daisuke Nitta, futbolista japonés
Daisuke Oku, futbolista japonés
Daisuke Saito, futbolista japonés
Daisuke Sakata, (坂田 大輔), futbolista japonés
Daisuke Tada, futbolista japonés  
, futbolista japonés

Skaters
Daisuke Takahashi, figure skater (髙橋 大輔), skater japonés

Luchadores
Daisuke Harada (原田 大輔), luchador profesional japonés
Daisuke Ikeda (池田大輔), luchador profesional japonés

Actores de voz
Daisuke Gōri (郷里 大輔, 1952-2010), narrador, actor de voz y actor japonés
Daisuke Hirakawa (平川 大輔), actor de voz japonés
Daisuke Kishio (岸尾 だいすけ), actor de voz japonés
Daisuke Namikawa (浪川 大輔), actor de voz japonés
Daisuke Ono (小野 大輔), actor de voz japonés
Daisuke Sakaguchi (阪口 大助), actor de voz japonés

Otros
, artista, compositor y productor japonés
, diseñador de juegos de video y músico japonés
, escritor de escenarios de videojuego japonés 
 , cantautor japonés

Nombres japoneses
Nombres masculinos
Nicolás Uribe